John Moraga - lutador de MMA
José Joaquín Moraga - pioneiro
Moraga (Califórnia) - localidade nos Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos